L'expression Oscars du cinéma 2007 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 2007 et honorait des films sortis en 2006.

Pour les films sortis en 2007 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 2008.